Seidlmühle oder Seidl-Mühle steht für

 Seidl-Mühle (Ismaning), ein früheres Mühlengut und heutiges kommunales Kulturzentrum in Ismaning im Landkreis München
 Seidl-Mühle (München), eine nicht mehr bestehende Mühle in München
 Seidlmühle, einen Ortsteil der Gemeinde Windorf im Landkreis Passau